Кри́стиан Кли́менсон (Кле́менсон) (; ) — американский актёр кино и телевидения.

Биография 
Кристиан Клименсон родился 17 марта 1958 года в городке , штат Айова в семье аптекарей Эрнеста (1915—1973) и Руфи Клименсон. В детстве работал  . После получения среднего образования поступил в Академию Филлипса, затем, не закончив её, в Гарвардский колледж, который окончил в 1980 году, а после обучался в Йельской школе драмы (окончил в 1984 году). Окончив обучение, Клименсон переехал в Лос-Анджелес, и уже в 1985 году дебютировал на телевидении небольшой ролью в эпизоде сериала «Слава», а в следующем году впервые появился на широком экране в фильме «Ханна и её сёстры».

Наиболее известная роль Клименсона, принёсшая ему премию «Эмми» и ряд престижных номинаций — страдающий синдромом Аспергера эксцентричный адвокат Джерри Эспенсон. Артист принимал участие в сериале вплоть до его завершения в 2008 году.

Награды и номинации 
 2006 — Прайм-тайм премия «Эмми» в категории «Лучший приглашённый актер в драматическом сериале» за роль в сериале «Юристы Бостона» — победа.
 2007 — Прайм-тайм премия «Эмми» в категории «Лучший приглашённый актер в драматическом сериале» за роль в сериале «Юристы Бостона» — номинация.
 2008 — Премия Гильдии киноактёров США в категории «Лучший актёрский состав в драматическом сериале» за роль в сериале «Юристы Бостона» — номинация.
 2009 — Премия Гильдии киноактёров США в категории «Лучший актёрский состав в драматическом сериале» за роль в сериале «Юристы Бостона» — номинация.
 2009 — Прайм-тайм премия «Эмми» в категории «Лучший актёр второго плана в драматическом сериале» за роль в сериале «Юристы Бостона» — номинация.

Избранная фильмография

Широкий экран 
  — Ханна и её сёстры / Hannah and Her Sisters — Ларри
  — Орлы юриспруденции / Legal Eagles — клерк
  — Ревность / Heartburn — Сидни
  — Чёрная вдова / Black Widow — Арти
  — Как создать идеал / Making Mr. Right — Брюс
  — Сдавайтесь / Surrender — «Мечта адвоката»
  — Телевизионные новости / Broadcast News — Бобби
  — Дурное влияние / Bad Influence — Писмо Болл
  — Король-рыбак / The Fisher King — Эдвин
  — Герой / Hero — Конклин
  — Джош и Сэм / Josh and S.A.M. — полицейский
  — Аполлон-13 / Apollo 13 — доктор Чак
  — Большой Лебовски / The Big Lebowski — молодой полицейский
  — Почти герои / Almost Heroes — Отец Джирар
  — Армагеддон / Armageddon — жужжащий парень
  — Могучий Джо Янг / Mighty Joe Young — Джек
  —  / Lost & Found — Рэй
  — Потерянный рейс / United 93 — 
  — Дж. Эдгар / J. Edgar — инспектор Шелл
  —  / Not Safe for Work — Алан Эммерих
  — Закон ночи / Live by Night — Ритц, инвестор
  — Охотник за разумом. Схватка / No Man of God — доктор Джеймс Добсон
  — Злое / Malignant — доктор Виктор Филдс

Телевидение 
  — Слава / Fame — Алан Стюарт (в 1 эпизоде)
  —  / Capital News — Тодд Ланден (в 13 эпизодах)
  — Затянувшаяся музыка / And the Band Played On — доктор Дейл Лоуренс
 1993—1994 — Приключения Бриско Каунти-младшего / The Adventures of Brisco County Jr. — Сократ Пул (в 27 эпизодах)
 —2005 — Вероника Марс / Veronica Mars — Абель Кунц (в 3 эпизодах)
 —2008 — Юристы Бостона / Boston Legal — Джерри Эспенсон (в 50 эпизодах)
  — Рейс 93 / Flight 93 — 
 —2012 — C.S.I.: Место преступления Майами / CSI: Miami — доктор Том Ломан (в 52 эпизодах)
  — Закон Хэрри / Harry's Law — Сэм Бермен (в 5 эпизодах)

Примечания

Ссылки 
 Кристиан Клименсон  на сайте tvguide.com
 Кристиан Клименсон на сайте netglimse.com
 Кристиан Клименсон на сайте web.poptower.com
 Кристиан Клименсон на сайте abcmedianet.com'' (архивировано из первоисточника 20 ноября 2008, проверено 14 июля 2013)

Выпускники Академии Филлипса
Выпускники Гарвардского университета
Выпускники Йельской школы драмы
Киноактёры США